Sof'ja Petrovna – romanzo di Lidija Korneevna Čukovskaja
 Sonia Petrovna – attrice francese